Mattia Cassani (Borgomanero, 26 de agosto de 1983) é um futebolista italiano que atua como lateral-direito. Atualmente, joga pelo  Sampdoria.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Juventus Football Club
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas do Hellas Verona Football Club
Futebolistas do Palermo Football Club
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol